Стефания Емельяновна Илькив (; 1929 год — дата и место смерти не известны) — колхозница, бригадир тракторной бригады колхоза «Заря» Галичского района Ивано-Франковской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1973). Депутат Верховного Совета УССР 7 — 9 созывов.

Биография 
Родилась в 1929 году в крестьянской семье в одном из сёл современного Галичского района Ивано-Франковской области. Получила среднее образование. Начала свою трудовую деятельность с 1944 года в хозяйстве своих родителей.

В 1949 году вступила в колхоз «Победа» Жовтневого района Станиславской области. Работала рядовой колхозницей. После окончания училища механизации сельского хозяйства работала трактористкой в колхозе «Победа» Жовтневого района.

С 1953 года — трактористка, помощник бригадира тракторной бригады колхоза «Заря» Галичского района Ивано-Франковской области.

В 1969 году вступила в КПСС.

В 1973 году была удостоена звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся трудовые достижения.

С 1975 года — бригадир тракторной бригады колхоза «Ленинским путём» Галицкого района Ивано-Франковского района.

Избиралась депутатом Верховного Совета УССР 7 — 9 созывов.

Награды 
 медаль «Серп и Молот» (08.12.1973)
 два ордена Ленина (08.04.1971; 08.12.1971)
 два ордена Трудового Красного Знамени (26.02.1958; 23.06.1966)
 медали

Литература 
 Депутати Верховної Ради УРСР. 9-е скликання — 1975 р.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва